Шемчук — фамилия.
 Шемчук, Виктор Викторович (род. 1970) — украинский юрист и политик.
 Шемчук, Людмила Степановна (род. 1946) — советская оперная певица.
 Шемчук, Мария Александровна (род. 1989) — российская регбистка.